Am Samstag kam das Sams zurück ist der Titel von:

 Am Samstag kam das Sams zurück, zweiter Band der Kinderbuchreihe Sams von Paul Maar, siehe Sams (Buchreihe) #Am Samstag kam das Sams zurück (1980)
 Am Samstag kam das Sams zurück (Film), deutscher Film von Sepp Strubel (1980)